

Miejscowości i ich części  w Polsce 

 Według TERYT jest ich 9, w tym 8 podstawowych
 Turów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Głogów
 Turów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Pęcław
 Turów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa
 Turów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina
 Turów – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Turów – przysiółek wsi Podgórzyce w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański
 Turów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń
 Turów – wieś w woj. mazowieckim, w pow.
wołomińskim, w gminie Wołomin
 Turów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Olsztyn

Inne 
 Turów – nieistniejąca wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Bogatynia
 Turów – osiedle miasta Kobyłka w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim
 Turów – miasto na Białorusi
 Turów – stacja kolejowa
 Turów Zgorzelec – koszykarski klub sportowy.
 Elektrownia Turów
 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Zobacz też 
 Turowo
 turówka

Linki zewnętrzne